Andrés Martínez Trueba – politico uruguaiano
David Trueba – regista spagnolo
Fermín Trueba – ciclista spagnolo
Fernando Trueba – regista spagnolo
Gorka Azkorra Trueba – calciatore spagnolo
Vicente Trueba – ciclista spagnolo
Angelo Rossi detto Trueba – attivista politico e partigiano italiano